Celebrate! — дванадцятий студійний альбом гурту Kool & the Gang, виданий в 1980 році.

Список композицій

Учасники запису 
 Джеймс «J.T.» Тейлор — вокал, бек-вокал
 Роберт «Kool» Белл — бас-гітара

Примітки